Peyrolles se puede referir a:

 Peyrolles, comuna en el departamento de Aude, Francia;
 Peyrolles, comuna en el departamento de Gard, Francia;
 Peyrolles-en-Provence, comuna en el departamento de Bocas del Ródano, Francia.